Mary Connell (Nikki Cox) is een personage uit de Amerikaanse televisieserie 'Las Vegas'.

Verhaal
Zij is de evenementenorganisator van het casino. Ze heeft sinds haar tienerjaren een flikkerlicht relatie met Danny McCoy, later het hoofd van beveiliging. Danny vraagt haar ten huwelijk maar de perfectie kan niet worden ingelost en de verloving loopt op de klippen. Ze werd als ze klein was misbruikt door haar vader, dat is een hoofdthema in het vierde seizoen met een tragisch einde. 

Connell, Mary